Il singolare del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 7-6, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 Johan Kriek (campione)

 John Sadri (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (semifinali)
 Bob Lutz (primo turno)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Grand Prix 1981